Вылегжанин — фамилия. Известные носители:

 Вылегжанин, Александр Николаевич (род. 1953) — российский правовед.
 Вылегжанин, Максим Михайлович (род. 1982) — российский лыжник.
 Вылегжанина, Алёна Викторовна (род. 1987) — российская ватерполистка.
 Вылегжанина, Тамара Измайловна (род. 1950) — советский и украинский деятель культуры, библиотековед.